Коровя́к:
 Коровяк — навоз крупного рогатого скота.
 Коровяк — род растений
 Коровяк — местное название различных грибов: белый гриб, моховик, чёрный груздь, козляк и др.